De wijk Bos- en Gasthuisdistrict in Leiden heeft 107 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht.

Haagweg-Noord
De buurt Haagweg-Noord kent 2 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

|}

Haagweg-Zuid
De buurt Haagweg-Zuid kent 1 gemeentelijk monument:
 
 

|}

Oostvliet
De buurt Oostvliet kent 3 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

|}

Vreewijk
De buurt Vreewijk kent 101 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Zie ook
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Leiden
 Lijst van rijksmonumenten in het Bos- en Gasthuisdistrict

Gemeentelijk monument in Leiden
Bos- en Gasthuisdistrict